Ičići steht für:
 Ičići, ein Dorf in der Kvarnerbucht (Kroatien) 

ICICI steht für:
 ICICI Bank, das größte private Kreditinstitut in Indien

Abkürzung